Zeitumstellung steht für:

 Umstellung der Uhrzeit von Normalzeit auf Sommerzeit und zurück
 Anpassung der inneren Uhr an den Zeitunterschied bei einer Langstrecken-Flugreise, siehe Jetlag

Siehe auch: